Becontree (wijk), wijk in Groot-Londen
 Becontree (metrostation), metrostation in Becontree